Hagiz ist der Familienname folgender Personen:

 Jacob Hagiz (1620–1674), Rabbiner und Talmudist
 Moses Hagiz (1670– etwa 1750), Rabbiner, Talmudist, Kabbalist und Zensor